Wadang steht für:

 Wadang, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Wadąg (Dywity) in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wadangfluss, Nebenfluss der Alle im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Wadąg (Fluss) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wadangsee, Binnensee im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1949: Wadąg im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen